Vladimir Smirnov (wielrenner) (1978), Litouws wielrenner; 
 Vladimir Smirnov (wiskundige) (1887-1974), Russisch wiskundige; 
 Vladimir Smirnov (langlaufer) (1964), Kazachs cross-country skiër; 
 Vladimir Smirnov (politicus) (1887-1937), Russisch bolsjewistisch politicus; 
 Vladimir Smirnov (schermer) (1954-1982), Russisch schermer en Olympisch kampioen;
 Vladimir Smirnov (zakenman) (1957), Russisch zakenman